A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 foi a quinquagésima primeira edição desta competição futebolística de categoria de base ​organizada Federação Paulista de Futebol (FPF).

Considerada uma das mais tradicionais do pais, a edição de 2019 ocorreu entre os dias 2 e 25 de janeiro e foi disputada por 128 equipes divididas em 32 grupos. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançaram para a fase seguinte, que foi disputada em partidas eliminatórias. Assim, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi protagonizada pelo clássico Grenal e vencida pelo Internacional nas cobranças por pênaltis.

Após o título, os jogadores do Internacional exaltaram o feito e elogiaram a torcida do clube. O atacante Guilherme Pato, autor do gol de empate no tempo regulamentar, comemorou o fato de "não desistir de nenhum lance". Em contrapartida, o treinador do Grêmio, Guilherme Bossle, valorizou o vice-campeonato.



Formato e participantes
A PFP divulgou a tabela detalhada e as sedes da quinquagésima primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 28 de novembro de 2019. O torneio foi disputado em sete fases, sendo a primeira por pontos corridos e as demais definidas em partidas partidas eliminatórias. O regulamento dividiu as 128 equipes divididas em 32 grupos, sendo dois na capital e 30 no interior do estado. As cidades sedes desta edição foram: Araraquara, Assis, Bálsamo, Barueri, Bauru, Cravinhos, Capivari, Diadema, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Itapira, Itu, Jaguariúna, Jaú, Jundiaí, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Osvaldo Cruz, Porto Feliz, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sertãozinho, Suzano, Taboão da Serra, Tanabi e Taubaté. Após três rodadas, os dois melhores posicionados de cada grupo se classificaram para a segunda fase. A partir desta fase, o torneio começou a ser disputado em partidas eliminatórias, com o vencedor do jogo avançando. Dessa forma, as 64 equipes classificadas foram a cada fase reduzidas à metade até a final. Esta, por sua vez, foi realizada no estádio do Pacaembu. O Flamengo desistiu de participar da competição em 30 de dezembro de 2019 após a FPF negar um pedido do clube para alterar jogadores da lista de inscritos. Em contrapartida, a entidade resolveu não substituir o clube e determinou W.O. em suas partidas. Os 128 participantes foram:

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados nos chaveamentos abaixo. A primeira fase foi disputada por pontos corridos, com os seguintes critérios de desempates sendo adotados em caso de igualdades: número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, número de cartões vermelhos recebidos, número cartões amarelos recebidos, confronto direto (somente em igualdades entre duas equipes) e sorteio. Por outro lado, as fases eliminatórias consistiram de partidas únicas, com o estádio sede determinado pela FPF. Os vencedores dos confrontos estão destacados em negrito.

Primeira fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Grupo 29

Grupo 30

Grupo 31

Grupo 32

Fases finais

Artilheiros
Na edição de 2020, Felipe Micael, do Mirassol, foi o artilheiro da competição. Os principais artilheiros da competição foram:

Referências

Gerais

Ligações externas
 Website oficial da Federação Paulista de Futebol.

Copa São Paulo de Futebol Júnior
Futebol de 2020 em São Paulo